БТ Цыганова (проект 2) — проект советского лёгкого танка разработанного в 1934 г. под руководством Н. Ф. Цыганова с целью улучшения скоростных характеристик танков БТ. В рамках проекта предполагалось заново спроектировать ходовую часть танка БТ.

Конструкция

Движитель 
Ходовая часть состояла из семи обрезиненных опорных катков. Всего-же на один борт приходилось 30 катков с задним ведущим колесом и передней направляющей. Такой тип двигателя позволял развивать скорость до 105 км/ч.

Экипаж 
Три человека: командир, механик-водитель и заряжающий. Командир и заряжающий размещались в башне, а механик-водитель - в передней части корпуса.

Вооружение 
Стандартное для БТ: 45-мм пушка 20К и один 7,62-мм пулемет ДТ

Двигатель 

М-5-400, карбюраторный, 12-цилиндровый, мощностью 400 л.с.

История проекта 

После рассмотрения проекта в 1935 году К. Е. Ворошилов отдал приказ о постройке трёх танков данного образца, но из-за сложности и трудоемкости в производстве ходовой части "Проект 2" проект не был реализован.

Экспериментальные советские танки 1930—1940-х годов